Horvátország
Unije falu Mali Lošinj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Unije sziget az Adriai-tengerben, Lošinjtól nyugatra